Montelíbano kan syfta på:

Colombia 

 Montelíbano (kommun), Córdoba, 
 Montelíbano (ort), Córdoba,